Carmen Alborch Bataller (1947-2018), une femme politique espagnole.
 Danette Velasco Bataller (c.1980-), une modèle mexicaine.
 Enric Bataller i Ruiz (1965-), un homme politique espagnol.
 Juan Alfonso Bataller Vicent (1960-), un homme politique espagnol.
Patronyme hispanique